Rée ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Rée (1885–1933), deutsche Malerin
 Anton Rée (1815–1891), Hamburger Pädagoge
 Gustav Rée (1810–1869), badischer Politiker
 Hartvig Philip Rée (1778–1859), dänischer Kaufmann 
 Jonathan Rée (* 1948), britischer Historiker und Philosoph
 Louis Rée (1861–1939), Pianist und Komponist
 Marie Rée (1835–1900), dänische Zeitungsverlegerin 
 Max Rée (1889–1953), aus Dänemark stammender Art Director, Kostüm- und Szenenbildner
 Paul Rée (1849–1901), deutscher Philosoph, Empirist
 Paul Johannes Rée (1858–1918), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Ree